

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wiej“ beginnt.

Wiej 



Wieja 
 Wieja, Claudia (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen, SPD), Bürgermeisterin von Lohmar
 Wiejak, Małgorzata (* 1992), polnische Gewichtheberin